В одиночному розряді тенісного турніру Palm Beach Cup aprile 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6-3, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Гана Мандлікова (фінал)

 Пем Шрайвер (півфінал)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Palm Beach Cup